274 км — остановочный пункт / пассажирская остановочная платформа
 274 км (платформа СЖД) — в Ярославле, Северная железная дорога
 274 км (платформа БМО) — в Троицком округе Москвы, Большое кольцо Московской железной дороги
 274 км (платформа АКМ) — в Акмолинской области, Казахстанская железная дорога